dawne gminy:
 gmina Podkamień – gmina wiejska, powiat brodzki, woj. tarnopolskie
 gmina Podkamień – gmina wiejska, powiat rohatyński, woj. stanisławowskie